Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2003 war die siebte Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand im NB Club in der lettischen Hauptstadt Riga statt.

Europameister wurde der Engländer Jamie O’Neill durch einen 6:3-Sieg im Finale gegen Titelverteidiger Robert Shanks aus Schottland. Der Ire David Morris spielte mit 115 Punkten das höchste Break des Turniers.

Modus 
Die 40 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit fünf Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2003
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in Riga